Некра́совка — топоним:

Казахстан 
 Некрасовка — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Некрасовка — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Некрасовка — прежнее, до 1992 года, название села Актасты Жуалынского района Жамбылской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Некрасовка — село в Бахчисарайском районе.
 Некрасовка — село в Советском районе.

Россия 
 Некрасовка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Некрасовка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Некрасовка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Некрасовка — посёлок в Чернянском районе Белгородской области.
 Некрасовка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Некрасовка — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Некрасовка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Некрасовка — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1982 году.
 Некрасовка — село в Кормиловском районе Омской области.
 Некрасовка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Некрасовка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Некрасовка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Некрасовка — село в Ермишинском районе Рязанской области.
 Некрасовка — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Некрасовка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Некрасовка — село в Охинском районе Сахалинской области.
 Некрасовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области, упразднена в 1991 г.
 Некрасовка — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.
 Некрасовка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Некрасовка — район Москвы.
 Некрасовка — конечная станция Некрасовской линии Московского метрополитена.
 Некрасовка — распространённое краткое название Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова в г. Москве.

См. также